Jole  – nome proprio di persona femminile
 Jolé  – danza in maschera originaria della Sierra Leone 
 Palazzetto della Jole  – primo nucleo quattrocentesco del Palazzo Ducale di Urbino
 836 Jole  – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
Iole